La competizione della categoria pesi mediomassimi (fino a 81 kg) di pugilato ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 13 al 26 ottobre 1968 all'Arena México di Città del Messico.

In questo torneo dominarono gli atleti dell’est europeo che hanno conquistato tutti i posti delle semifinali. 
Nella prima semifinale il lituano sovietico Danas Pozniakas ha sconfitto il bulgaro Georgi Stankov ai punti con decisione unanime dei 5 giudici.
Nella seconda semifinale il rumeno Ion Monea ha sconfitto ai punti il polacco Stanisław Dragan, ma sfortunatamente ha subito la frattura del naso e rinunciare a partecipare alla finale accontentandosi della medaglia d’argento. L’oro è andato Danas Pozniakas.

Classifica finale

Risultati

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 10